Илларионово — железнодорожная станция Приднепровской железной дороги, расположена на 25,4 км линии Днепр — Синельниково — Чаплино — Покровск— Авдеевка. Находится в одноимённом поселке Илларионово.

Имеет 2 платформы низкие боковые, 5 путей. Останавливаются пригородные поезда.

Постоянный ток 3 кВ.

История 
В 1873 году была открыта железнодорожная станция Лозово-Севастопольской железной дороги. Название станция получила по селу Ивановка, расположенному неподалёку.

Вскоре вокруг стации возник посёлок, изначально представленный пристанционными домами. В 1899 году станция и село было переименовано в Илларионово (по имени владельца земли Иллариона Воронцова-Дашкова).

Примечания 

Станции Днепровской дирекции Приднепровской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Днепропетровской области